Грбићи могу бити:

 Грбићи (Соколац), насељено мјесто у општини Соколац, Република Српска, БиХ
 Грбићи (Требиње), насељено мјесто у општини Требиње, Република Српска, БиХ